Лос Оливос има више значења:

 Лос Оливос, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Оливос, Гранха (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Оливос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Оливос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Оливос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Оливос (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Оливос (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Оливос (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Оливос (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Оливос (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос, Сан Франсиско (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос, Макондо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливос (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Оливос (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Оливос, Артуро Мартинез (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Оливос, Ел Нуево Параисо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Оливос, Лос Тилдиос (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Оливос (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Оливос (Прогресо де Обрегон), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Оливос (Тласкоапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Оливос (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Оливос, Гранха (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Оливос (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Оливос, Гранха (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Оливос (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Оливос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Оливос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Оливос (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Оливос (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Оливос (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Оливос (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Оливос (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Оливос (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Оливос (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Оливос (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Оливос (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Оливос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Оливос (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Оливос (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Оливос (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Оливос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Оливос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Оливос (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Оливос (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Оливос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Оливос (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Оливос, Оливос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Оливос (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Оливос (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Оливос (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Оливос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Оливос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Оливос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Оливос (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Оливос (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Оливос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику